Runda Formuły 2 na torze Silverstone Circuit – czwarta runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2021.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: fia.com

W pierwszym sprincie kolejność pierwszej dziesiątki została odwrócona.

Pierwszy sprint

Wyścig 
Źródło: fia.com

Najszybsze okrążenie

Drugi sprint

Wyścig 
Źródło: fia.com

 Uwagi

Najszybsze okrążenie

Wyścig główny 
Źródło: fia.com

 Uwagi

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Silverstone 2021